Влади́мир Григо́рьевич Андрие́нко () — советский футболист, нападающий, мастер спорта (1962). Серебряный призёр чемпионата СССР 1966 года.

Воспитанник георгиевского футбола, Андриенко начал свою профессиональную карьеру в 1960 году в команде «Спартак» Нальчик, выступавшей в классе «Б» СССР. Известен выступлениями за команды класса «А» СКА Ростов-на-Дону и донецкий «Шахтёр».

Биография

Клубная карьера 
В футбол начал играть в 1954 году в составе коллектива арматурного завода города Георгиевска.

Карьеру игрока начинал в 1960 году в команде «Спартак» Нальчик, выступавшей в классе «Б» СССР. В составе нальчан Андриенко провёл 24 встречи, в которых забил восемь мячей, став лучшим бомбардиром команды. На следующий год пополнил ряды клуба класса «Б» страны ростовского СКА. За следующие три с половиной сезона забил 12 голов в 98 встречах. После чего был командирован в состав одесских одноклубников, в составе которых на протяжении второго круга первенства среди команд второй группы класса «А» отметился тремя забитыми мячами.

Сезон 1965 года провёл в составе донецкого «Шахтёра», где в 28 встречах забил четыре гола. В сезоне 1966 года вернулся в ростовский СКА, вместе с которым стал серебряным призёром чемпионата страны, проведя 20 встреч, в которых забил два гола.

В следующем сезоне Андриенко не удалось закрепится в основном составе СКА, и он перешёл в «Ростсельмаш». За два сезона провёл 57 встреч, забив 11 мячей. После чего перебрался в грузинский клуб «Мешахте» Ткибули, где и завершил карьеру игрока в 1970 году.

Статистика выступлений

Клубная

Достижения 

 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1966.

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «СК Одесса»
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Мешахте»